Localidades
 Reading, uma cidade no condado de Berkshire, Inglaterra
 Reading (Michigan), uma cidade do estado americano de Michigan
 Reading (Ohio), uma cidade do estado americano de Ohio
 Reading (Pensilvânia), uma cidade do estado americano de Pensilvânia
 Port Reading, uma região censo-designada localizada no estado americano de Nova Jérsei
 West Reading, um distrito estadunidense localizado no estado americano de Pensilvânia

 Outros
 Reading Football Club, uma equipe de futebol da Inglaterra
 Burn After Reading, um filme estadunidense de 2008
 Festivais de Reading e Leeds, uma festival
 Nirvana Live Reading Festival 1992 DVD, um DVD da banda Nirvana
 Open reading frame
 Universidade de Reading, uma universidade da Inglaterra

Desambiguação